Казіяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Казіяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Казіяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот